Площадь Маяко́вского — название площадей в различных населённых пунктах России, названных в честь поэта Маяковского.
 Площадь Маяковского — площадь в Дзержинске.
 Площадь Маяковского — площадь в Новокузнецке.
 Площадь Маяковского — площадь в Таганроге.
 Площадь Маяковского — прежнее (1935—1992) название Триумфальной площади в Москве.

См. также 
 Улица Маяковского
 Переулок Маяковского